Lot e le figlie – dipinto di Giovanni Busi detto Cariani conservato alla Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano
Lot e le figlie – dipinto anonimo esposto al museo del Louvre di Parigi
Lot e le sue figlie – dipinto di Artemisia Gentileschi